Nestorianer steht für:

 Anhänger des Nestorianismus
 Angehöriger der Assyrischen Kirche des Ostens, siehe Assyrische Kirche des Ostens #Namen